

Književnici 

Braća Corneille:

 Pierre Corneille (1606. – 1684.), francuski dramatik iz 17. stoljeća.
 Antoine Corneille (1611. – 1657.), francuski pjesnik iz 17. stoljeća
 Thomas Corneille (1625. – 1709.), francuski pisac i akademik iz druge polovice 17. stoljeća

Slikar 

 Corneille de Lyon ou de la Haye (1500. – 1574.), nizozemski slikar
 Michel Corneille, dit le Père (1603. – 1664.), francuski slikar s kraja 17. stojeća
 Michel Corneille, dit le Jeune (1642. – 1708.), pariški slikar s kraja 17. stoljeća
 Jean Baptiste Corneille (1649. – 1695.), francuski slikar s kraja 17. stoljeća
 Corneille, (Cornelis Van Beverloo, dit) (1922.), belgijski slikar (iz nizozemačke obitelji)
 Guillaume Corneille, belgijski suvremeni slikar, graver i kipar

Ostali 
 Corneille (1977.), kanadsko-ruandski pjevač

Zemljopis 
 Corneille (Aude), stara francuska općina, danas pripojena općini Arzens